Miejscowości na Ukrainie
 Pidhirja – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie brodzkim
 Pidhirja – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnieńskim
 Pidhirja – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie bohorodczańskim